Pronto soccorso – unità operativa dell'ospedale dedicata ai casi di emergenza
 Pronto soccorso – film del 1944 diretto da Charles A. Nichols
 Pronto soccorso – miniserie televisiva trasmessa su Raiuno nel 1990